Франсиско «Шико» Арамбуру — бразильский футболист
 Шико — придворный шут французского короля Генриха III